Het seizoen 1963/64 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 7 september 1963 en eindigde op 26 april 1964. De competitie werd gewonnen door R. Union Saint-Gilloise.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise 
 R. Olympic Club de Charleroi

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde Klasse:
 KSV Waregem (kampioen in Derde Klasse A)
 K. Boom FC (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Union Saint-Gilloise (kampioen)
 R. Tilleur FC (vice kampioen)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Mechelen 
 K. Kortrijk Sport

Eindstand

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2